Łanięta ist der Name folgender Orte in Polen:
 Łanięta (Powiat Kutnowski), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Łanięta
 Łanięta (Chodecz), ein Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Chodecz
 Łanięta (Krzynowłoga Mała), ein Dorf in der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Krzynowłoga Mała